Груздь — гриб, представитель рода млечников.
 Груздь — фамилия. Известные носители:
Груздь, Сергей Иванович
 Груздь Александр Сергеевич
 Груздь Владимир Сергеевич